Diamante, född 14 februari 1992 i Monclova i Coahuila, är en mexikansk fribrottare eller luchador från Mexiko.

Han arbetade i och tävlade för Consejo Mundial de Lucha Libre (vanligtvis förkortat som "CMLL") mellan 2009 och 2013. 2013 skadade sig Diamante. Han har sedan dess återvänt till ringen, men har inte synts till i CMLL. Han är numera under kontrakt hos Dragon Gate i Japan.

Diamante bär som många andra mexikanska fribrottare en fribrottningsmask, vilket är vanligt inom Lucha libre.  Hans riktiga identitet är inte känd av allmänheten.

Referenser

Levande personer
Födda 1992
Pseudonymer
Mexikanska fribrottare
Män
Personer från Monclova